historyczne instytucje polskiego samorządu i parlamentaryzmu:
 sejmik generalny
 sejmik ziemski
 sejmik (Księstwo Warszawskie)
 sejmik (Królestwo Kongresowe)
 sejmik (ziemie zabrane)
 współcześnie:
 sejmik województwa

Zobacz też 
 sejm